Ел Саладеро има више значења:

 Ел Саладеро (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Саладеро (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику